Ctonio – uno degli Egittidi
Ctonio – uno degli Sparti
Divinità ctonie –  divinità legate alla vita terrestre o sotterranea